Che Guevara — revolucionário argentino
Che! — filme norte-americano de 1969
Che (2008) — filme de Steven Soderbergh
Ч — letra do alfabeto cirílico
Combustão humana espontânea — cuja sigla é CHE

Tchê

Desambiguações de cinema